Mužská dvouhra Geneva Open 2019 probíhala ve druhé polovině května 2019. Do singlové soutěže ženevského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl maďarský tenista Márton Fucsovics, kterého ve druhém kole vyřadil Argentinec Federico Delbonis.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Němec Alexander Zverev, jenž ve finále za 2.37 hodin zdolal 23letého Chilana Nicoláse Jarryho po dramatickém třísetovém průběhu 6–3, 3–6 a 7–6. V závěrečném tiebreaku 22letý Zverev nejdříve promarnil tři nečboly v řadě a poté čelil dvěma mečbolovým hrozbám soupeře. Zkrácenou hru získal poměrem míčů 10:8 a Chilanovi oplatil čerstvou porážku z Barcelona Open 2019. Finálový duel byl přerušován deštěm a protáhl se na více než pět hodin. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu ATP Tour v sedmnáctém odehraném finále.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Geneva Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2019
ATP Tour 2019